Celebrate puede referirse a:

Música
 «Celebrate», canción del cantautor británico Mika con Pharrell Williams de 2012.
 Celebrate, álbum del grupo surcoreano Twice de 2022.